Рамон I (ум. 920) — 1-й суверенный граф Пальярса и Рибагорсы (872—920), основатель Пальярсской династии.
 Беренгер Рамон I (1000/1005— 1035) — граф Барселоны, Жероны и Осоны (1017—1035).

См. также 
 Раймонд I де Бо
 Раймунд I (граф Тулузы)